Лу́ций Корне́лий Су́лла (; умер в 124/122 году до н. э.) — римский аристократ из захудалой ветви патрицианского рода Корнелиев, отец диктатора Суллы. Согласно одной из гипотез, был претором и наместником провинции Азия.

Биография 
Луций Корнелий принадлежал к малоизвестной во II веке до н. э. ветви патрицианского рода Корнелиев. Его преномен и преномен его отца — Публий — известны благодаря Капитолийским фастам и многочисленным надписям, посвящённым его старшему сыну. Исходя из этих данных, предполагается, что Луций был сыном претора 186 года до н. э. Публия Корнелия Суллы, причём, судя по его преномену, вторым: старший сын в его роду, как правило, получал имя Публий. Жил он, по словам Плутарха, «в постоянной бедности», так что ничего не оставил своему сыну. Правда, его бедность греческий писатель мог преувеличивать: учитывая, что отец Луция был наместником Сицилии, в семье должен был быть определённый достаток, и, в частности, средств хватило на то, чтобы дать хорошее образование Луцию-младшему. Исследователи предполагают, что старший Сулла залез в долги, из-за чего потерял собственный дом.

О политической карьере Луция Корнелия известно только, что он был членом жреческой коллегии авгуров. При этом Аппиан Александрийский в своей «Римской истории» цитирует обращение военачальника понтийского царя Митридата VI Архелая в 85 году до н. э. к Сулле-младшему во время переговоров о мире. В частности, Архелай говорит: «— О Сулла! Царь Митридат, который ещё со времён отцов был вашим другом…». Некоторые исследователи считают, что здесь имеется в виду реальная дружба отца Митридата и отца Суллы; отсюда возникла гипотеза, что Луций Корнелий-старший мог быть претором, а затем пропретором в провинции Азия. Тем не менее, многие антиковеды игнорируют эту гипотезу.

Известно, что Луций Корнелий умер, когда его старший сын готовился получить взрослую тогу. Учитывая, что Сулла-младший родился в 138 году до н. э., а toga virilis надевали в 14—16 лет, смерть Суллы-старшего может быть датирована приблизительно 124—122 годами до н. э.

Семья 
Луций Корнелий был женат дважды, но имена обеих его жён остались неизвестны. От первого брака родились сын того же имени и дочь Корнелия, ставшая матерью Секста Нония Суфената, претора 81 года до н. э.; от второго — сын Сервий (отец Публия, выбранного консулом на 66 год до н. э., но не вступившего в должность).

В художественной литературе 
Луций Корнелий фигурирует в описании ранних лет его сына в романе Колин Маккалоу «Первый человек в Риме».

Примечания

Источники и литература

Источники

Литература 
 
 
 
 

Корнелии Суллы